Розмарі Касалс і Біллі Джин Кінг були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 3-му колі їх перемогли Jane Bartkowicz і Джулі Гелдман.

Маргарет Корт і Джуді Тегарт виграли титул, у фіналі перемігши Патті Гоган і Енн Джонс з рахунком 9–7, 6–2.

Сіяні пари 

  Маргарет Корт /  Джуді Тегарт (чемпіонки)
  Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг  (3 коло)
  Франсуаза Дюрр /  Енн Джонс (3 коло)
  Леслі Тернер /  Вірджинія Вейд (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір